est un genre éteint douteux de tout petits ptérosaures, un groupe éteint de « reptiles ailés ». Sa seule espèce, , était précédemment connue sous le nom de Pterodactylus scolopaciceps.

Ses fossiles ont tous été découverts dans le calcaire de Solnhofen, une formation géologique du sud de l'Allemagne réputée pour la qualité de préservation de ses fossiles. Cette formation est datée du Tithonien inférieur (Jurassique supérieur), il y a environ entre  (millions d'années). 

Pterodactylus scolopaciceps a été renommé Aerodactylus scolopaciceps en 2014 par S.U. Vidovic et D. Martill. Cependant, certains spécialistes remettent en cause la validité du genre et considèrent qu'il n'est pas distinguable de Pterodactylus.

Étymologie 
Le nom de genre Aerodactylus, le « doigt du vent », a été nommé à partir du Pokémon du même nom « Aerodactyl » (nommé « Ptéra » en français).

Découverte 
Aerodactylus est connu par six spécimens fossiles. Ce sont des squelettes complets appartenant tous à des juvéniles ; certains montrent des traces de tissus mous correspondant aux membranes des ailes et à des sortes de poils courts, denses et hérissés, appelés pycnofibres.

Description 

Comme tous les ptérosaures, les ailes dAerodactylus étaient formées par une membrane cutanée et musculaire s'étendant depuis ses quatrième doigts allongés jusqu'à ses membres postérieurs. La membrane était renforcée à l'intérieur par des fibres de collagène et à l'extérieur par des crêtes kératineuses.

Son crâne est long et étroit. Son crâne et sa mâchoire supérieure sont légèrement courbés vers le haut. Aerodactylus possède environ 64 dents ; celles situées à l'avant ont des couronnes plus développées. Les dents sont implantées de la pointe des mâchoires jusqu'aux ouvertures (fenestrae) naso-antorbitales.
Des spécimens dAerodactylus portent une crête sur le haut de leur crâne, constituée principalement de tissus mous. Un des spécimens (MCZ 1505) possède de plus une crête non-osseuse à peu près triangulaire s'étendant vers le haut au-dessus de la moitié postérieure de la grande fenestra naso-antorbitale et de l'œil. Cette crête mesure  de long, soit environ 38 à 45% de la longueur totale du crâne. Elle atteint une hauteur maximale d'un peu moins d'un centimètre. La présence d'une crête constituée de tissus mous en arrière du crâne, évoquée par certains auteurs, n'est pas prouvée selon Christopher Bennett. 
Par contre, Frey et Martill décrivent sur l'os occipital une petite structure conique pointant vers l'arrière, assez souple, formée de longues fibres raidies et torsadées, apparemment protégée par une gaine de tissus mous. 

Le cou était long et couvert de longues pycnofibres. Un sac gulaire (poche membraneuse dilatable), s'étendait du milieu de la mâchoire inférieure jusqu'à la partie supérieure du cou.

Les ailes étaient longues, apparemment non recouvertes de pelage comme chez de nombreux ptérosaures. Les membranes des ailes s'étendent entre les doigts et les orteils, elles se complètent de membranes secondaires, à l'avant d'un petit propatagium (entre les pieds et la queue) et, à l'arrière, d'un uropatagium (entre les pieds et la queue).
Les doigts et les orteils portent des griffes kératineuses qui prolongent largement les phalanges par des crochets pointus.

Historique et validité du taxon 
L'historique des spécimens attribués aujourd'hui par certains paléontologues au genre Aerodactylus est long et tortueux.

En 1850, Hermann von Meyer décrit un spécimen (BSP AS V 29 a/b) comme un nouveau fossile nommé Pterodactylus longirostris. Il le re-décrit en 1860 sous le nom de Pterodactylus scolopaciceps.
En 1983, Zittel et Wagner désapprouvent cette attribution et l'assignent à l'espèce Pterodactylus kochi.

En 1938, un second spécimen est décrit par F. Broili sous le nom de P. scolopaciceps, un nom que l'auteur croit valide. P. Wellnhofer en 1970, constate que ce nom binominal est tombé dans l'oubli et le considère comme un synonyme junior de P. kochi.

En 2013, le paléontologue Christopher Bennett, spécialiste de ptérosaures, ré-étudie P. kochi et le met en synonymie avec Pterodactylus antiquus, la principale, sinon la seule, espèce de ce genre considérée comme valide. Il estime également que l'ensemble des spécimens regroupés sous le nom de P. kochi est paraphylétique. Cette assertion est remise en question un an plus tard par S.U. Vidovic et D. Martill qui distinguent les espèces P. scolopaciceps et P. kochi avec suffisamment de différences qu'ils érigent un nouveau genre, Aerodactylus, pour y placer l'espèce A. scolopaciceps.

En 2018, Ch. Bennett contredit la validité du genre Aerodactylus sur plusieurs points :
 les caractéristiques du crâne dAerodactylus, mises en avant par les inventeurs du genre, sont très peu différentes de celles de  Pterodactylus ;
 les courbes de croissance des spécimens attribués à Aerodactylus sont très différentes de celles des autres ptérodactyloïdes de Solnhofen, ce qui pourrait indiquer que cet échantillonnage est hétérogène ;
 aucune preuve tangible n'a été fournie pour exclure que les légères différences entre  Aerodactylus  et  Pterodactylus  ne sont pas des artéfacts de fossilisation ou de variation individuelle parmi les spécimens.

Bennett en conclut que Aerodactylus scolopaciceps est un synonyme junior de Pterodactylus antiquus, et que le genre Aerodactylus n'est pas valide.

Classification 
Aerodactylus est placé parmi les ptérodactyloïdes archaeoptérodactyloïdes, au sein de la famille des Gallodactylidae.

Le cladogramme suivant, établi par  Vidovic et Martill en 2017, montre sa position basale chez les Gallodactylidae :

Voir aussi 
 calcaire de Solnhofen
 Pterodactylus

Liens externes

Notes et références

Références taxonomiques 
 

Genre de ptérosaures (nom scientifique)
Ptérosaure du Jurassique supérieur
Reptile préhistorique d'Europe
Ptérosaure d'Europe
Taxon fossile décrit en 2014